Kluk může znamenat:
 Chlapec
 Spodek (karta)
 Kluk (Dubá), část města Dubá v okrese Česká Lípa
 Kluk (Poděbrady), část města Poděbrady v okrese Nymburk
 Kluk (Šumavské podhůří), hora v CHKO Blanský les
 Kluk (Švihovská vrchovina) (465,4 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, jihozápadně od Robčic v okrese Plzeň-jih
 Klouček, dříve též Kluk (209 m n. m.), kopec mezi vesnicemi Předonín a Bechlín v obci Bechlín v okrese Litoměřice

příjmení osob (Kluk, Kluková)
 Dino Kluk (* 1991) – chorvatský fotbalista
 Uršula Kluková (* 1941) – česká herečka

Související články 
 Kluky
 Klukovice
 Klouček

Externí odkazy